

Patronyme 

 Monika Germann, (1954- ), fondeuse suisse
 Hannes Germann, (1956- ), homme politique suisse
 Georg Germann, (1935-2016), historien de l'art suisse
 Greg Germann, (1958- ), acteur et réalisateur américain
 Pierre Germann, (1985- ), footballeur français

Homonymie de patronyme